Hulbert ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Hulbert (1900–1964), britischer Schauspieler
 George Murray Hulbert (1881–1950), US-amerikanischer Politiker
 Jack Hulbert (1892–1978), britischer Schauspieler
 John W. Hulbert (1770–1831), US-amerikanischer Politiker
 Lloyd Hulbert (1918–1986), US-amerikanischer Biologe
 Mike Hulbert (* 1958), US-amerikanischer Golfprofi
 Norman Hulbert (1903–1972), britischer Politiker
 Robin Hulbert (* 1980), englischer Fußballspieler
 Ted Hulbert, US-amerikanischer Biathlet
 William Hulbert (1832–1882), US-amerikanischer Sportfunktionär

Hulbert bezeichnet als Ortsname in den Vereinigten Staaten:

 Hulbert (Oklahoma)

Hulbert ist außerdem Name oder Namensbestandteil von:

 USS Hulbert (DD-342), Zerstörer der US-Marine im Zweiten Weltkrieg
 Merwin, Hulbert & Co., US-amerikanischer Waffenhersteller

Siehe auch:

 Hulbert Township